Fendt steht für:

 Fendt (Peißenberg), Ortsteil von Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Fendt (Marke), Marke von AGCO, Marktoberdorf, Landmaschinenhersteller
 Fendt Caravan, Wohnwagenhersteller, Mertingen
 Fendt Cardano Comfort, Marke von Fendt & Hofgärtner Fahrzeugbau, Marktoberdorf, Hersteller von Fahrrädern mit Kardanantrieb
 Fendt E-Motoren, E-Bike- und Zubehörhändler, Marktoberdorf

Fendt ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Fendt (* 1960), deutsche Rennrodlerin
 Astrid Fendt (* 1970), deutsche Klassische Archäologin
 Franz Fendt (1892–1982), deutscher Politiker
 Georg Fendt (1926–2008), deutscher Politiker (CSU)
 Johann Georg Fendt (1868–1933), Schlosser und Unternehmensgründer
 Josef Fendt (* 1947), deutscher Rennrodler
 Leonhard Fendt (1881–1957), deutscher Theologe
 Melchior Fendt (1486–1564), deutscher Physiker und Mediziner
 Montague Fendt, Schweizer Sinologe, Regisseur, Kameramann und Fotograf 
 René Fendt (1948–1995), Schweizer bildender Künstler, Kunstpädagoge
 Rudolf Fendt (1826–1871), deutscher Journalist und Politiker, v. a. 1848/49
 Sibylle Fendt (* 1974), deutsche Fotografin
 Torsten Fendt (* 1977), deutscher Eishockeyspieler
 Xam Fendt (1908–1984), Schweizer Grafikdesigner, Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Fent
 Fend